Six navires de la Marine française ont porté le nom de Médée en référence à Médée :
 la , une flûte lancée en 1644 ;
 la , une frégate de 16 canons lancée en 1704 ;
 la , une frégate de 26 canons lancée en 1741 ;
 la , une frégate de 32 canons de classe Iphigénie lancée en 1779 ;
 le , un vaisseau de 74 canons intégrée à la marine française et nommé Médée ;
 la , une frégate de 46 canons lancée en 1811.

Nom de bateau de la Marine française